Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek II ligi oraz Pucharu Polski od (1/16).
Od sezonu 1990/91 przestały obowiązywać przepisy tzw. „za 3 pkt” i „za -1pkt” Powrócono do zasad punktowania: zwycięstwo 2 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt.

II poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia prezentowała dobry poziom, do awansu z 2. miejsca zabrakło niewiele, zadecydował gorszy bilans bramkowy w porównaniu do Widzewa Łódź. W barażu z Zagłębiem Sosnowiec o awansie zadecydowały rzuty karne, przegrane 2:4.
Dobrym uzupełnieniem składu był kolejny gracz pozyskany zza wschodniej granicy Siergiej Sołodownikow, który pod koniec I rundy w ostatnich 9 meczach, zdobył bramki w 8 spotkaniach, w sumie zdobył ich najwięcej z białostockiej ekipy- 12.

Po sezonie doszło do reorganizacji, stworzono II grupy II Ligi, Jagiellonia trafiła do grupy wschodniej.

Puchar Polski
Jagiellonia pokonała w 1/16 po dogrywce Pogoń Szczecin, w 1/8 uległa I ligowemu Górnikowi Zabrze 0:2 i odpadła z dalszej rywalizacji.

Końcowa tabela II ligi

Skład, transfery

Mecze

Mecze barażowe o wejście do I ligi 
 26.06.1991	Zagłębie Sosnowiec : Jagiellonia Białystok 0:2
 30.06.1991	Jagiellonia Białystok : Zagłębie Sosnowiec 0:2 (2:4)karne

Bibliografia 
 
 Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
 Wyniki II Liga
 Baraże do I ligi

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
1990 w polskim sporcie
1991 w polskim sporcie